Узник:

 «Узник» — стихотворение А. С. Пушкина.
 «Узник» — опера Луиджи Даллапиккола.

См. также:
 Узник совести
 Заключённый